Denne liste over fredede fortidsminder i Furesø Kommune viser alle fredede fortidsminder i Furesø Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Furesø Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Furesø Kommune
Furesø Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments